

Persone
 Alan Bannister (1922-2007) – pistard britannico
 Alex Bannister (1979) – ex giocatore di football americano statunitense
 Gary Bannister (1960) – ex calciatore inglese, di ruolo attaccante
 Jimmy Bannister (1880-1953) – calciatore inglese, di ruolo attaccante
 John Bannister (1760-1836) – attore teatrale inglese
 Ken Bannister (1960) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Reggie Bannister (1945) – attore, musicista e produttore cinematografico statunitense
 Roger Bannister (1929-2018) – ex mezzofondista britannico, specialista del miglio

Altro
 10463 Bannister – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1979